Bancroft (krater), een kleine maankrater
 Bancroft Library, een bibliotheek van de Universiteit van Californië - Berkeley
 Bancroftprijs, een prijs voor boeken over diplomatiek of geschiedenis uitgereikt door de Amerikaanse Columbia-universiteit
 Bancroft (2017), Britse miniserie uit 2017

Plaatsen 
 Bancroft (Canada), een plaats in de Canadese provincie Ontario
 Bancroft (Idaho), een dorp in de Amerikaanse staat Idaho
 Bancroft (Iowa), een dorp in de Amerikaanse staat Iowa
 Bancroft (Kentucky), een dorp in de Amerikaanse staat Kentucky
 Bancroft (Maine), een dorp in de Amerikaanse staat Maine
 Bancroft (Michigan), een dorp in de Amerikaanse staat Michigan
 Bancroft (Nebraska), een dorp in de Amerikaanse staat Nebraska
 Bancroft (South Dakota), een dorp in de Amerikaanse staat South Dakota
 Bancroft (West Virginia), een dorp in de Amerikaanse staat West Virginia
 Bancroft (Wisconsin), een dorp in de Amerikaanse staat Wisconsin
 de voormalige naam van Chililabombwe, een stad in de Zambiaanse provincie Copperbelt

Personen 
 Ann Bancroft (1955), Amerikaans schrijfster en ontdekkingsreizigster
 Anne Bancroft (1931-2005), Amerikaans actrice
 Cameron Bancroft (1967), Canadees acteur
 Edward Nathaniel Bancroft (1772–1842), Engelse arts, botanicus en zoöloog
 George Bancroft (1800-1891), Amerikaans historicus en staatsman
 George Bancroft (1882-1956), Amerikaans filmacteur
 Hubert Howe Bancroft (1832-1918), Amerikaans historicus
 Kenneth Bancroft Clark (1914-2005), Amerikaans psycholoog en mensenrechtenactivist
 Richard Bancroft (1544-1610), Engels geestelijke en aartsbisschop van Canterbury
 Thomas Lane Bancroft (1860-1933), Engelse arts
 Wilder Dwight Bancroft (1867-1953), Amerikaans scheikundige